Světová skupina byla nejvyšší úrovní Fed Cupu, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci semifinále měli zaručenou účast ve Světové skupině nadcházejícího ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, musely podstoupit baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

Trofej z roku 2007 obhájilo Rusko, které vybojovalo čtvrtý titul od roku 2004 i celkově. To z něj učinilo nejúspěšnější reprezentační výběr první dekády třetího tisíciletí.

Pavouk

Čtvrtfinále

Izrael vs. Rusko

Spojené státy americké vs. Německo

Čínská lidová republika vs. Francie

Itálie vs. Španělsko

Semifinále

Rusko vs. Spojené státy americké

Čínská lidová republika vs. Španělsko

Finále

Španělsko vs. Rusko

Vítěz

Reference 

Světová skupina 2008